A Clean Slate – cortometraggio del 1915 diretto da Norbert Lusk
A Clean Slate – video del 2002 diretto da Keir Alexander
A Clean Slate – cortometraggio del 2014 diretto da Jith Paul